Vejle kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Vejle – større by i Sydjylland.
 Vejle (Skjern Sogn) – område i den nordvestlige del af Skjern, Skjern Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vejle (Vejle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejle Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Er også
 Vejle (vådområde) – et kystnært vådområde